Сан-Жоан-лес-Фонтс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 31,80 км². Население 2697 человек (на 2007 год).

Покровителем города считается Маре де Деу дель Росер.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны